Le Canary Wharf Squash Classic 2019 est l'édition 2019 du Canary Wharf Squash Classic qui se déroule au quartier Canary Wharf de Londres du 10 au 15 mars 2019. 

Le tournoi comprend 24 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card, le jeune prodige anglais âgé de quinze ans, Sam Todd. Comme l'année précédente, le format "best of three" est utilisé lors du premier tour et des quarts de finale, c'est-à-dire qu'il ne faut que deux manches pour remporter la victoire finale. Lors des demi-finales et de la finale, le format "best of five" est utilisé. 

Le  tour voit l'entrée des têtes de série et les premières surprises avec la défaite de Marwan El Shorbagy face à Declan James et celle de Simon Rösner face à Mathieu Castagnet, revenant de blessure. Paul Coll s'impose en finale face au finaliste de l'année précédente Tarek Momen et dédie sa victoire aux victimes des attentats de Christchurch.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Canary Wharf Squash Classic
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Canary Wharf Squash Classic
Sport à Londres en 2019
Sport en mars 2019
Squash en 2019